Avatar je lahko:

 Avatar v sanskrtu pomeni »prerod boga« oziroma »inkarnacija«. 
 avatar v računalništvu
 Avatar, ameriški film

Igre 
 James Cameron's Avatar: The Game, igra prirejena po filmu iz leta 2009.